Canals se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antonio Canals
 Gustavo Canals